La Coppa di Francia 2011-2012 è la 36ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 54 squadre (16 iscritte alla LNB Pro A 2011-2012, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2010-2011 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2011-2012
Match des champions 2011
Semaine des As 2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
Coppa di Francia di pallacanestro maschile